L'estat legal del cànem a Espanya ha evolucionat fortament des de finals dels anys 1990 i principis dels anys 2000. A causa de les evolucions entre la comunitat científica i els canvis progressius a nivell legislatiu, el cànnabis terapèutic es va tornar cada vegada més utilitzat, i a poc a poc, Espanya es va fer un dels països que havia efectuat més recerques en el camp de la utilització terapèutica del cànnabis a Europa i al món.

Anys 1990: crides a un canvi legislatiu 
A la fi dels anys 1990, comprovem que a Espanya cada vegada més es produeix una crida a la utilització del cànnabis com a teràpia. Per exemple, del 29 al 31 d'octubre de 1999, l'Associació Ramón d'Estudis del Cànnabis d'Andalusia o ARSECA, va organitzar una reunió en la Facultat de dret de la Universitat de Màlaga sota el títol El cànem davant el nou mil·lenni. Durant aquestes conferències Ricardo Navarrete Encallo (metge especialista en Medicina Familiar del Servei Andalús de Salut) i Manuel Guzmán (professor de bioquímica i biologia molecular de la Universitat Complutense de Madrid) van abordar les aplicacions medicales possibles del cànnabis.

Al desembre de 1999, el govern de les comunitat autònoma d'Andalusia anunciava l'autorització regional de la recerca sobre els efectes terapèutics del cànnabis entre les persones que tenien sida, càncer o asma. Aquest govern va considerar la utilització legal del cànnabis sota control estricte.

A Espanya, és legal comprar cabdells de marihuana sempre que la seva concentració de THC sigui de menys del 0,2% i que el seu ús sigui cosmètic o tècnic. No obstant, no són legals per a consum humà. Això fa que algunes tendes puguin vendre certs cabdells.

Notes i referències 

 
Dret a Espanya